Jaume Clotet i Planas (Sarrià, Barcelona, 16 de maig de 1974) és un periodista i historiador català.
 Jaume Clotet i Fabrés (Manresa, 24 de juliol de 1822 — Gràcia, Barcelona, 4 de febrer de 1898) fou un prevere català, cofundador de la Congregació de Missioners Fills de l'Immaculat Cor de Maria o Claretians.